Баркан може да се отнася за:

 Ади Баркан (р.1983), американски общественик
 Йомер Баркан (1905-1979), турски историк

Вижте също 
 Бархан, вид пясъчна дюна